«Да здравствует Персей!» — российский короткометражный мультфильм 1993 года.

Третий из трёх сюжетов мультипликационного альманаха «Весёлая карусель» № 26.

В начале сюжета без текста. По сказке Александра Маркелова.

Сюжет 
Мультфильм про Персея, который спас древних греков от инопланетян.

Когда над древнегреческим городом появился инопланетный корабль, греки, приняв корабль за Медузу Горгону, направились к Персею, чтобы он убил «чудовище». Персей, верхом на коне, прибежал на поле, где располагался корабль, и метнул в «чудовище» камень. Корабль ответил на угрозу и выстрелил в Персея, но лазерный импульс, отразившись от медного щита Персея, уничтожил корабль. Греки радостно встретили своего героя, который после взрыва почти полностью облысел. А на том месте, где взорвался корабль, выросла загадочная трава, и конь, пришедший на то место, обрёл крылья и улетел на небо.

Съёмочная группа 

 Компьютерная графика студии «Мульти Вита».

Примечания

Ссылки 

Рисованные мультфильмы России 1993 года
Короткометражные мультфильмы России 1990-х годов
Мультфильмы студии «Союзмультфильм»
Весёлая карусель
Персей (мифология)